CHNI, centre assurant un hébergement de nuit inconditionnel pour adultes en difficulté, en Belgique
CHNI-FM